

Patronyme 

 Conrad Kirouac, alias Marie-Victorin, (1885-1944), religieux, botaniste, intellectuel et écrivain canadien ;
 Manon Kirouac, alias Anne Renée, (1950-), chanteuse québécoise.

Pseudonyme 

Kirouac, rappeur québécois.

Toponyme 

 Lac Kirouac, lac situé au Témiscamingue dans la Province de Québec.